Elsenloh ist der Ortsname von

 Elsenloh (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Elsenloh (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern